Leo Reise peut désigner :
  (1892-1975), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Leo Reise (1922-2015), joueur canadien de hockey sur glace, fils du précédent.